Swarth ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher W. Swarth, US-amerikanischer Ökologe
 Harry S. Swarth (1878–1935), US-amerikanischer Zoologe
 Hélène Swarth (1859–1941), niederländische Schriftstellerin

Swarth bezeichnet

 Swarth (Album), Album der australischen Extreme-Metal-Band Portal.